Сосни́н — русская фамилия; женская форма Соснина.

Известные носители 
 Соснин, Александр Тимофеевич (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов.
 Соснин, Антон Васильевич (род. 1990) — российский футболист, полузащитник.
 Соснин, Виталий Фёдорович (1923—2013) — заместитель министра путей сообщения СССР, Герой Социалистического Труда.
 Соснин, Владимир Владимирович (? — 2008) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области магнитомягких сплавов и электротехнических сталей.
 Соснин, Дмитрий Петрович (?-1833) — русский писатель, богослов, преподаватель по общей гражданской истории.
 Соснин, Леонид Антонович (1895—1973) — советский государственный деятель, кандидат в члены ЦК КПСС.
 Соснин, Михаил — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 1864; 26 ноября 1807.
 
 Соснин, Рудольф Александрович (1937—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2010).
 Соснин, Сергей Александрович (1911—?) — советский футболист и футбольный арбитр
 Соснин, Яков Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 11 декабря 1915.

См. также